Фиганьер () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Вар, округ Драгиньян, кантон Флейоск.

Площадь коммуны — 28,17 км², население — 2461 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 2576 человек (2012), плотность населения — 91,0 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 2559 человек, а в 2012 году — 2576 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1588 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1051 были экономически активными, 537 — неактивными (показатель активности 66,2 %, в 1999 году — 66,7 %). Из 1051 активных трудоспособных жителей работали 928 человек (483 мужчины и 445 женщин), 123 числились безработными (52 мужчины и 71 женщина). Среди 537 трудоспособных неактивных граждан 135 были учениками либо студентами, 224 — пенсионерами, а ещё 178 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1035 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 2546,5 человек. При этом медиана доходов составила 19 тысяч 637 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Фиганьер